Никая — многозначный термин:
 Никая — греческое название Ниццы.
 Никая — монашеский орден в буддизме Тхеравады; синоним агам в Палийском каноне, сборники ранних буддийских текстов, входящих в состав Сутта-питаки.